Promno – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Promno – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Promno – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Promno – przystanek kolejowy na linii 353 w gminie Pobiedziska